Мартина Данишова-Грашнова (; 21 марта 1983, Братислава) — словацкая легкоатлетка, специализирующийся в метании молота. Призёр чемпионатов мира и Европы.

Карьера 
Первоначально Мартина Храснова специализировалась в метании диска, но позднее приняла решение сфокусироваться на метании молота. В этом виде она завоёвывали медали юношеских первенств Европы и мира в 2001 и 2002 годах соответственно. В 2001 году дебютировала на чемпионатах мира, но в Эдмонтоне заняла только 23-е место.

В августе 2003 года в допинг-пробе словачки был обнаружен запрещённый препарат нандролон. В результате этого она была дисквалифицирована на два года и пропустила Олимпиаду в Афинах.

После возвращения в большой спорт в 2006 году Храснова заняла 26-е место на чемпионате Европы в Гётеборге и 13-е на мировом чемпионате в Осаке.

На Олимпиаде в Пекине словачка показала третий результат в квалификации, послав молот на 72.87. Но в финале она выступила не особо успешно — с броском на 71 метр она заняла лишь восьмое место. В том же году на легкоатлетическом финале заняла второе место, уступив только Ипси Морено.

В 2009 году Храснова установила личный рекорд — 76.90 и завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, который проходил в Берлине. В своей лучшей попытке она метнула молот на 74.79 м. После завоевания медали мирового первенства словацкая метательница прервала карьеру и ушла в декретный отпуск.

После второго возвращения в спорт Храснова завоевала серебро чемпионата Европы 2012 года. С результатом 73.34 она уступила только польке Аните Влодарчик.

На лондонской Олимпиаде словачка выступила неудачно. В лучшей квалификационной попытке она метнула молот всего на 68.41, что принесло ей всего лишь 20-е место и не позволило пробиться в финал. Похожий результат она показала и на московском чемпионате мира — метнув в квалификации всего на 68 метров она заняла только 21-е место.

В 2014 году на Чемпионате Европы в Цюрихе 2 место с результатом 74.66м.

Ссылки 

 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Метатели молота Словакии
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года